Кушва — наименование географических объектов на Урале и в Сибири. 

 Кушва — город областного значения в Свердловской области, а также связанные с ним объекты:
 город Кушва — административно-территориальная единица Свердловской области (ранее — Кушвинский район),
 Кушва — станция Свердловской железной дороги в городе Кушве.

Реки

Красноярский край 
 Кушва — река в Северо-Енисейском районе, приток Теи.

Свердловская область 
 Кушва — река в Кушвинском городском округе, приток Туры.
 Кушва — река в Новолялинском городском округе, приток Лобвы.
 Большая Кушва — река в городе Нижнем Тагиле.
 Малая Кушва — река в городе Нижнем Тагиле.

Жилые районы 
 Малая Кушва — жилой район Нижнего Тагила.
 Новая Кушва — жилой район Нижнего Тагила.

См. также 
 Кушвинская улица